Grancia (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Ticino
Grancia (Lainate), een frazione van de Italiaanse gemeente Lainate